Одинокая звезда (фильм, 1952) — американский кинофильм 1952 года, режиссёр Винсент Шерман.
 Одинокая звезда (фильм, 1996) (англ. Lone Star, другое название: «Одинокая звезда») — романтическая драма, вестерн режиссёра Джона Сэйлза
 Одинокая звезда (фильм, 2010) — американский кинофильм 2010 года, режиссёр Питер Хортон, Марк Уэбб.